Winterland bezeichnet:

 Winterland, ein Theater in San Francisco
 Winterland (Newfoundland and Labrador), ein Ort in Kanada